Faramans puede referirse a: 

 Faramans, comuna de Ain (Francia).
 Faramans, comuna de Isère (Francia).